Drouet – figura dei Vespri Siciliani
 Jean-Baptiste Drouet (1763-1824) – rivoluzionario francese
 Jean-Baptiste Drouet d'Erlon (1765-1844) – generale francese